Ш:

 Ш — буква кириллицы.
 Ш — российский паровоз.